Касас-де-Мильян ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 152,91 км². Население — 691 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса